Der Seat Leon II (Typ 1P) war ein Kompaktklassefahrzeug von Seat.

Das Modell wurde in Spanien bereits im Juni 2005 eingeführt, in anderen europäischen Ländern war es erst ab September 2005 erhältlich. Der Leon 1P basiert wie auch der Audi A3 8P, Škoda Octavia II sowie VW Golf V und VW Golf VI auf der A5 (PQ35)-Plattform. Er wird wie sein Vorgänger 1M nur als Fünftürer angeboten. Ein ungewöhnliches Detail sind die in einer Mulde der C-Säule versteckten hinteren Türgriffe, ähnlich wie bei diversen Alfa-Romeo-Modellen.

Varianten 
Die zuletzt in Deutschland angebotenen Ausstattungslinien sind Leon (Grundausstattung), Reference, Reference Copa, Style, Style Copa, FR (Formula Racing) und Cupra R.

Früher angebotene Ausstattungslinien sind Stylance, Comfort Limited, Sport, Sport Limited und Cupra (CUP Racing), Copa Edition (nur 55 Stück).

In anderen EU-Ländern bietet Seat außerdem die Varianten Basic, Businessline und Sport-Up an.

Geschichte

Motoren

Produktionszahlen Leon 
Zwischen 2005 und 2012 wurden ca. 648.000 Seat Leon II hergestellt.

Siehe auch 
 Seat Leon
 Seat Altea
 Seat Toledo

Literatur 
 Seat Leon Betriebsanleitung. SEAT, S.A., Februar 2005 (dänisch)
 Seat Leon Betriebsanleitung. SEAT, S.A., März 2012 (dänisch)
 Automobil Revue, Katalog 2006, 2007 und 2008
 Bil-Revyen 2006, 2010 und 2011 (dänisch)
 Årets Biler 2010 (dänisch)
 Seat Leon Verkaufsprospekt für Baujahr ab 2008

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine